Štěrba je české a slovenské příjmení, které nosí tyto osobnosti:

 Bartoloměj Štěrba (starší) (* 1957) – český sochař, restaurátor a štukatér
 Bohumil Štěrba (1854–1910) – český architekt
 Jan Štěrba (rozcestník) – více osob, viz rozcestník
 Josef Štěrba (1841–1909) – katolický duchovní, probošt v Litoměřicích
 Ladislav Štěrba (1933-2017) - český hokejista
 Luboš Štěrba (* 1929) – československý fotbalista
 Martin Štěrba (* 1987) – český marketér, politik a skaut
 Milan Štěrba (1973–2008) – český voják padlý v Afghánistánu
 Otakar Štěrba (1933–2017) – český profesor, spisovatel, cestovatel, vodák a horolezec, manžel Diny
 Tomáš Štěrba (1946–??) – český politik, poslanec ČNR a PSP za LSU
 Vladimír Štěrba (1897–1940) – československý voják, legionář, příslušník Obrany národa, brigádní generál in memoriam

ženy
 Dina Štěrbová (* 1940) – československá horolezkyně, manželka Otakara
 Jana Štěrbová – česká zpěvačka, operní pěvkyně – sopranistka
 Judita Štěrbová, provdaná Judita Čeřovská (1929–2001) – česká zpěvačka a šansoniérka
 Marta Štěrbová, provdaná Marta Lučanová – česká orientační běžkyně
 Svatava Štěrbová (* 1971) – česká politička SZ

Česká příjmení